L'Armée des Flandres était une armée espagnole multinationale au service des rois d'Espagne de la maison des Habsbourg basée dans les Pays-Bas espagnols du . Elle est connue pour être l'armée la plus longtemps en service de 1567 jusqu'à sa dissolution en 1706. En plus d'avoir pris part à de nombreuses batailles de la Révolte des gueux (1567–1609) et de la Guerre de Trente Ans (1618–1648), elle a également utilisé beaucoup de concepts militaires en développement rappelant des unités militaires ultérieures tels que des régiments permanents (tercios), des casernes, des hôpitaux militaires et des maisons de retraite bien avant qu'ils ne soient adoptés dans le reste de l'Europe. Maintenue à un coût énorme et à une distance importante de l'Espagne, l'Armée des Flandres avait acquis une mauvaise réputation en raison de ses mutineries successives et pour sa mauvaise discipline sur le champ de bataille, incluant le Sac d'Anvers en 1576.

Annexes

Bibliographie
 

Histoire militaire de l'Espagne